Veinte de Abril kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Veinte de Abril, Durango, San Bernardo, 
 Veinte de Abril, La Trinitaria, 
 Veinte de Abril, Acapetahua, 
 Veinte de Abril, Motozintla,